Wagnerová ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Wagnerová (* 1936), tschechische Schriftstellerin und Publizistin
 Magdalena Wagnerová (* 1960), tschechische Schriftstellerin und Redakteurin

Siehe auch
 Wagner